Der Challenger Britania Zavaleta 2004 war ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. November 2004 in Puebla stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2004 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 115 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 116 kB)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 116 kB)

ATP Challenger Series 2004
Tennisturnier in Heroica Puebla de Zaragoza